Jérôme Lèbre, philosophe français. 
Jacques Lèbre, poète français.
Antoine Lebre, militaire français.